Sahl Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

* Sahl Sogn (Bjerringbro Kommune), Kirchspielsgemeinde in der Bjerringbro Kommune
 Sahl Sogn (Holstebro Kommune), Kirchspielsgemeinde in der Holstebro Kommune
 Sahl Sogn (Vinderup Kommune), Kirchspielsgemeinde in der Vinderup Kommune